Bueng Kan (provincie), een provincie in Thailand
Bueng Kan (stad), de hoofdstad van deze provincie